Cea (o CEA) puede referirse a:

Anatomía 
 El hueso de la cadera.

Hidrónimos 
 El río Cea, afluente del Esla (Castilla y León, España).
 El coto de Cea, coto de pesca tradicional en ese río.
 El canal de Cea-Carrión.

Topónimos de España

Provincia de León 
 Cea, municipio.
 Bustillo de Cea, localidad de ese municipio.
 Castillo de Cea.
 Banda de Gaitas de Cea.
 Santa María del Monte de Cea, municipio.
 Mozos de Cea, localidad del municipio de Villazanzo de Valderaduey.
 Villadiego de Cea, localidad del municipio de Villazanzo de Valderaduey.
 Condado de Cea, condado del antiguo Reino de León.
 Ducado de Cea.

Provincia de Orense 
 San Cristóbal de Cea, municipio.

Provincia de Palencia 
 Villambrán de Cea, localidad del municipio de Lagartos.

Provincia de Pontevedra 
 San Pedro de Cea, parroquia del municipio de Vilagarcía de Arousa.

Apellido

Primer apellido 
 Francisco Cea Bermúdez, político y diplomático español.
 José Roberto Cea, literato salvadoreño.
 José Luis Cea Egaña, jurista chileno.
 José Pedro Cea, futbolista uruguayo.

Segundo apellido 
 Ricardo Mella Cea, 
 Eusebio Rodolfo Cordón Cea, político y jurista salvadoreño.

Código de lengua 
 cea, identificación del bajo chehalis (lower chehalis, una lengua amerindia extinta hablada antiguamente en la costa del Pacífico Norte –sur del estado de Washington–) en el código ISO 639-3.

Acrónimos

Instituciones internacionales 
 CEA o CEPA, Comisión Económica para África.
 CEA, Comisariado Europeo del Automóvil.

Argentina 
 CEA, Conferencia Episcopal Argentina.
 CEA, Consejo Empresario Argentino.
 CEA, Centro Estudiantes Arquitectura.

Ecuador 
 CEA, Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología.

España 
 CEA, Consejo Escolar de Andalucía.
 CEA, Confederación de Empresarios de Andalucía.
 Estudios CEA, productora española de cinematografía.
 CEA, Colectivo Estudiantil Alternativo.
 CEA, Comité Español de Automática.

Estados Unidos 
 CEA, Council of Economic Advisers.

 CEA, Consumer Electronics Association, antiguo nombre de la Consumer Technology Association, organización de empresas de productos de consumo del sector tecnológico.

Francia 
 CEA, Commissariat à l'Énergie Atomique (‘Comisariado para la Energía Atómica’).
 CEA, Cercle d'Études Architecturales (‘Círculo de Estudios Arquitectónicos’ o ‘Círculo Arquitectónico de París’), dirigido por Le Corbusier.

México 
 CEA, Centro de Educación Artística, Televisa.

Nicaragua 
 CEA, Centro de Estudio Americano.

República Dominicana 
 CEA, Consejo Estatal del Azúcar.

Notas